World Cyber Games 2010 — одиннадцатый чемпионат мира по киберспорту World Cyber Games, прошедший в американском городе Лос-Анджелесе с 30 сентября по 3 октября 2010 года. Третий чемпионат WCG, который прошёл в США.

Страны-участницы 
В соревнованиях приняли участие игроки из 58 стран мира.

Официальные игры чемпионата 
Соревнования проводились по 13 дисциплинам.

Шутеры от первого лица:
  Counter-Strike: 1.6 (5 на 5)
  Quake Wars Online* (6 на 6)

Стратегии в реальном времени:
  StarCraft: Brood War (1 на 1)
  Warcraft III: The Frozen Throne (1 на 1)

Автосимуляторы:
  TrackMania (1 на 1)
  Forza Motorsport 3 (1 на 1)
  Asphalt 5 (1 на 1)

MMORPG:
  Lost Saga* (3 на 3)

Спортивные симуляторы:
  FIFA 10 (1 на 1)
  Carom3D (1 на 1)

Файтинги:
  Tekken 6 (1 на 1)

Музыкальная игра:
  Guitar Hero 5 (1 на 1)

Стратегия в реальном времени/ролевая игра:
  League of Legends* (5 на 5)

*Игры, добавленные организаторами турнира для рекламы. Результаты по ним не учитывались в общем медальном зачёте.

Warcraft III: The Frozen Throne

Групповой этап 
В групповом этапе приняли участие 20 игроков, которые были поделены на 4 группы.

Плей-офф

Результаты 
 1 место —  EHOME.ReMinD — $7 000 + Samsung SyncMaster 2233RZ, Samsung Netbook
 2 место —  EG.Grubby — $3 000 + Samsung SyncMaster 2233RZ
 3 место —  WeMadeFox.Lyn — $1 000 + Samsung SyncMaster 2233RZ

StarCraft: Brood War

Групповой этап 
В групповом этапе приняли участие 19 игроков, которые были поделены на 4 группы.

Плей-офф

Результаты 
 1 место —  KT_Flash — $7 000 + Samsung SyncMaster 2233RZ, Samsung Netbook
 2 место —  STX.Kal — $3 000 + Samsung SyncMaster 2233RZ
 3 место —  Oz_Jaedong — $1 000 + Samsung SyncMaster 2233RZ

Counter-Strike

Групповой этап 
В групповом этапе приняли участие 25 команд, которые были поделены на 8 групп.

Плей-офф

Результаты 
 1 место —  Natus Vincere — $25 000 + Samsung SyncMaster 2233RZ, Samsung Netbook
 2 место —  mTw.dk — $10 000 + Samsung SyncMaster 2233RZ
 3 место —  Frag eXecutors — $5 000 + Samsung SyncMaster 2233RZ

FIFA 2010

Групповой этап 
В групповом этапе приняли участие 47 игроков, которые были поделены на 8 групп. Российские игроки приехать на соревнования не смогли из-за проблем с визой.

Плей-офф

Результаты 
 1 место —  daimonde — $7 000
 2 место —  Zola — $3 000
 3 место —  bl4ck_p01nt — $1 000

TrackMania

Групповой этап 
В групповом этапе приняли участие 14 игроков, которые были поделены на 4 группы.

Плей-офф

Результаты 
 1 место —  FrostBeule — $7 000
 2 место —  PeZi — $3 000
 3 место —  Carl — $1 000

Guitar Hero 5

Групповой этап 
В групповом этапе приняли участие 23 игрока, которые были поделены на 4 группы.

Плей-офф

Результаты 
 1 место —  Acai28 — $7 000
 2 место —  ti.Monkey — $3 000
 3 место —  Kaos.Boyke — $1 000

Результаты 

*Игры, не учитывавшиеся в общем медальном зачёте.

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт российских отборочных игр .
 Официальный сайт World Cyber Games .

2010